T26 oder T 26 steht für:
 Preußische T 26, Zahnradlokomotiven der Preußischen Staatseisenbahnen
 T26 (röhrenförmig [= tubular] / 26 mm Breite), Bauform  von Leuchtstofflampen
 T 26 (Schiff, 1942), ein Flottentorpedoboot 1939
 Junkers T 26, deutsches Schulflugzeug der 1920er Jahre

T-26 steht für:
 T-26, sowjetischer Kampfpanzer

Abkürzung